Орт — одиничний вектор.
 Орт (гірництво) — горизонтальна гірнича виробка.
 Орт (монета) — давня монета в Речі Посполитій та Німеччині, 1/4 таляра, містила від 10 до 18 грошів.
 ОРТ — колишня назва російського Першого каналу.